Something 'Bout You Baby I Like – singolo di Tom Jones del 1974
 Something 'Bout You Baby I Like – singolo degli Status Quo del 1980